Sonic Drift:
 Sonic Drift — компьютерная игра, выпущенная в 1994 году для консоли Sega Game Gear.
 Sonic Drift 2 — компьютерная игра, выпущенная в 1995 году для консоли Sega Game Gear.